Велоспорт на Панамериканских играх 2015 года прошёл с 10 по 25 июля. Медали разыгрывались в 18 дисциплинах (по 9 у мужчин и женщин). В соревнованиях приняли участие 227 спортсменов из 24 стран. Уверенную победу в неофициальном зачёте одержали хозяева Игр спортсмены Канады, завоевавшие 11 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Шоссейные гонки

Трековые гонки

Маунтинбайк

BMX

Ссылки 
 Велоспорт на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года (шоссейные гонки) 
 Велоспорт на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года (трековые гонки) 
 Велоспорт на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года (маунтинбайк) 
 Велоспорт на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года (BMX) 

Соревнования на Панамериканских играх 2015
Велоспорт в Канаде